Dit is een lijst van planetoïden 21901-22000. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (21901) - || 1999 VZ11|| 10 november 1999 || C. W. Juels
|-
| (21902) - || 1999 VD12|| 10 november 1999 || C. W. Juels
|-
| (21903) Wallace || 1999 VE12|| 10 november 1999 || C. W. Juels
|-
| (21904) - || 1999 VV12|| 11 november 1999 || C. W. Juels
|-
| (21905) - || 1999 VX14|| 2 november 1999 || Spacewatch
|-
| (21906) - || 1999 VH20|| 11 november 1999 || C. W. Juels
|-
| (21907) - || 1999 VM20|| 11 november 1999 || C. W. Juels
|-
| (21908) - || 1999 VQ21|| 12 november 1999 || K. Korlević
|-
| (21909) - || 1999 VR21|| 12 november 1999 || K. Korlević
|-
| (21910) - || 1999 VT23|| 14 november 1999 || C. W. Juels
|-
| (21911) - || 1999 VW23|| 14 november 1999 || C. W. Juels
|-
| (21912) - || 1999 VL24|| 15 november 1999 || C. W. Juels
|-
| (21913) Taylorjones || 1999 VK28|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (21914) Melakabinoff || 1999 VX34|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (21915) Lavins || 1999 VE35|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (21916) - || 1999 VU37|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (21917) - || 1999 VY37|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (21918) - || 1999 VN45|| 4 november 1999 || CSS
|-
| (21919) Luga || 1999 VV47|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (21920) - || 1999 VZ47|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (21921) Camdenmiller || 1999 VE49|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (21922) Mocz || 1999 VK49|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (21923) - || 1999 VT52|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (21924) Alyssaovaitt || 1999 VN53|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (21925) Supasternak || 1999 VW53|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (21926) Jacobperry || 1999 VH54|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (21927) Sarahpierz || 1999 VB55|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (21928) Prabakaran || 1999 VX55|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (21929) Nileshraval || 1999 VP56|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (21930) - || 1999 VP61|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (21931) - || 1999 VB64|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (21932) Rios || 1999 VP65|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (21933) Aaronrozon || 1999 VL70|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (21934) - || 1999 VY71|| 7 november 1999 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (21935) - || 1999 VZ77|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (21936) Ryan || 1999 VH79|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (21937) Basheehan || 1999 VV80|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (21938) - || 1999 VE81|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (21939) Kasmith || 1999 VJ89|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (21940) - || 1999 VU91|| 7 november 1999 || LINEAR
|-
| (21941) - || 1999 VU92|| 9 november 1999 || LINEAR
|-
| (21942) Subramanian || 1999 VN106|| 9 november 1999 || LINEAR
|-
| (21943) - || 1999 VG114|| 9 november 1999 || CSS
|-
| (21944) - || 1999 VA118|| 9 november 1999 || Spacewatch
|-
| (21945) - || 1999 VL135|| 13 november 1999 || LONEOS
|-
| (21946) - || 1999 VD138|| 9 november 1999 || CSS
|-
| (21947) - || 1999 VG141|| 10 november 1999 || Spacewatch
|-
| (21948) - || 1999 VY149|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (21949) Tatulian || 1999 VA156|| 12 november 1999 || LINEAR
|-
| (21950) - || 1999 VS158|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (21951) - || 1999 VE159|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (21952) Terry || 1999 VD165|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (21953) - || 1999 VB176|| 2 november 1999 || CSS
|-
| (21954) - || 1999 VU178|| 6 november 1999 || LINEAR
|-
| (21955) - || 1999 VW178|| 6 november 1999 || LINEAR
|-
| (21956) Thangada || 1999 VE179|| 6 november 1999 || LINEAR
|-
| (21957) - || 1999 VU179|| 6 november 1999 || LINEAR
|-
| (21958) Tripuraneni || 1999 VU185|| 15 november 1999 || LINEAR
|-
| (21959) - || 1999 VM186|| 15 november 1999 || LINEAR
|-
| (21960) - || 1999 VH189|| 15 november 1999 || LINEAR
|-
| (21961) - || 1999 VE203|| 8 november 1999 || CSS
|-
| (21962) - || 1999 VS203|| 9 november 1999 || LONEOS
|-
| (21963) - || 1999 VP207|| 13 november 1999 || CSS
|-
| (21964) - || 1999 VK213|| 13 november 1999 || LONEOS
|-
| (21965) - || 1999 VO213|| 13 november 1999 || LONEOS
|-
| (21966) - || 1999 WJ9|| 27 november 1999 || LONEOS
|-
| (21967) - || 1999 WS9|| 30 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (21968) - || 1999 WE10|| 30 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (21969) - || 1999 WJ17|| 30 november 1999 || Spacewatch
|-
| (21970) Tyle || 1999 XC || 1 december 1999 || LINEAR
|-
| (21971) - || 1999 XG || 1 december 1999 || LINEAR
|-
| (21972) - || 1999 XU || 2 december 1999 || LINEAR
|-
| (21973) - || 1999 XP1|| 2 december 1999 || LINEAR
|-
| (21974) - || 1999 XV1|| 3 december 1999 || C. W. Juels
|-
| (21975) - || 1999 XR2|| 4 december 1999 || C. W. Juels
|-
| (21976) - || 1999 XV2|| 4 december 1999 || C. W. Juels
|-
| (21977) - || 1999 XW2|| 4 december 1999 || C. W. Juels
|-
| (21978) - || 1999 XW3|| 4 december 1999 || CSS
|-
| (21979) - || 1999 XQ4|| 4 december 1999 || CSS
|-
| (21980) - || 1999 XA5|| 4 december 1999 || CSS
|-
| (21981) - || 1999 XX5|| 4 december 1999 || CSS
|-
| (21982) - || 1999 XL8|| 4 december 1999 || T. Kagawa
|-
| (21983) - || 1999 XB12|| 6 december 1999 || CSS
|-
| (21984) - || 1999 XC12|| 6 december 1999 || CSS
|-
| (21985) Šejna || 1999 XG15|| 2 december 1999 || L. Šarounová
|-
| (21986) Alexanduribe || 1999 XO17|| 2 december 1999 || LINEAR
|-
| (21987) - || 1999 XH18|| 3 december 1999 || LINEAR
|-
| (21988) - || 1999 XQ20|| 5 december 1999 || LINEAR
|-
| (21989) Werntz || 1999 XU20|| 5 december 1999 || LINEAR
|-
| (21990) Garretyazzie || 1999 XH22|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (21991) Zane || 1999 XM23|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (21992) - || 1999 XZ23|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (21993) - || 1999 XH26|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (21994) - || 1999 XU26|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (21995) - || 1999 XL29|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (21996) - || 1999 XP31|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (21997) - || 1999 XP36|| 7 december 1999 || C. W. Juels
|-
| (21998) - || 1999 XH37|| 7 december 1999 || C. W. Juels
|-
| (21999) Disora || 1999 XS38|| 7 december 1999 || F. Mallia
|-
| (22000) - || 1999 XF40|| 7 december 1999 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten